DPW est un sigle qui peut faire référence à : 

 Dubai Ports World ;
 Davis Polk & Wardwell, un important cabinet d'avocats américain.